Кот Геннадій Едуардович — український музикант, гобоїст. Заслужений артист України
 Кот Ігор Петрович — український художник
 Кот Мирослава Петрівна — українська вишивальниця, Заслужений майстер народної творчості України
 Кот Петро Олексійович — заслужений художник України.
 Кот Юрій Миколайович — український піаніст, лауреат міжнародних конкурсів, Заслужений артист України.
 Доброслав Кот — справжнє ім'я польського письменника-фантаста, філософа та музикознавця Віта Шостака.

Див. також 
 Кот (значення)
 Кіт (прізвище)
Прізвища